Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Linda Wild e Conchita Martínez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (secondo turno)

 Mareen Louie-Harper /  Cammy MacGregor (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (primo turno)
 Jo Durie /  Lise Gregory (quarti di finale)
 Meredith McGrath /  Rennae Stubbs (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1992